HMS Middleton je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Middleton (L74) 
 HMS Middleton (M43)

Middleton